Шестото Европейско първенство по футбол се провежда в Италия от 11 до 22 юни 1980 г.

Преглед 
Това е първото Европейско първенство, във финалната фаза на което участват осем, а не четири отбора, Класирането на седем от тях става чрез квалификации, а осмият е домакинът (в този случай ), който за първи път получава това право автоматично.

Заради разширения формат, финалната фаза е променена на две групи от четири отбора, в които се играе на принципа „всеки срещу всеки“. Победителите от групата се класират на финала (няма полуфинали), докато заелите второ място в групата играят мач за третото място.

Посещаемостта на това първенство може да се приеме за много слаба (освен на мачовете с участието на ). За пръв път на европейско ниво се появява футболното хулиганството (все по-нарастващ проблем през 1970-те) – още на първия мач между  и , където се стига до размирици, като полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне хората, отлагайки началото на срещата. На това първенство се отличават новото поколение германски звезди като Бернд Шустер, Ханс-Петер Бригел, Хорст Хрубеш, Ханзи Мюлер и Карл-Хайнц Румениге, и представянето на офанзивния белгийски отбор (изграден около изгряващи звезди като Ян Кулеманс, Ерик Геретс, Жан-Мари Пфаф и Ервин Ванденберг), който достига финала, губейки само от  (1:2) след гол на Хрубеш, вкаран две минути преди края.

Квалификации 

Във финалната фаза участват следните отбори:

Стадиони

Съдии 
 Ерих Линемайр
 Адолф Прокоп
 Патрик Партридж
 Робер Вурц
 Карол Палотаи
 Алберто Микелоти
 Чарлъс Корвер
 Антонио Гаридо
 Николае Райнеа
 Бρайън Макгинли
 Хилми Ок
 Хайнц Алдингер

Резултати

Групова фаза

Група А

Група В

Мач за трето място

Финал

Статистика 
3 гола
  Клаус Алофс

2 гола
  Хорст Хрубеш
  Зденек Нехода
  Кеес Кист

1 гол
  Ян Кулеманс
  Жулиен Коолс
  Ерик Геретс
  Рене Вандерейкен
  Ладислав Юркемик
  Антонин Паненка
  Ладислав Визек
  Тревър Брукинг
  Рей Уилкинс
  Тони Удкок
  Карл-Хайнц Румениге
  Никос Анастопулос
  Франческо Грациани
  Марко Тардели
  Джони Реп
  Вили ван де Керкхоф
  Дани
  Кини

 Най-бързо отбелязан гол: 6-а минута – Антонин Паненка за Чехословакия срещу Гърция

Европейски първенства по футбол
Футбол в Италия